Kristina Barrois e Anna-Lena Grönefeld erano le detentrici del titolo, ma Grönefeld quest'anno non ha partecipato. Barrois ha fatto coppia con Yvonne Meusburger, ma ha perso in finale contro Kiki Bertens e Anne Keothavong.

Il doppio del torneo di tennis ITF Bueschl Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kiki Bertens e Anne Keothavong che hanno battuto in finale Kristina Barrois e Yvonne Meusburger 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (semifinali)
 Kristina Barrois /  Yvonne Meusburger (finale)

 Eva Birnerová /  Kathrin Wörle (semifinali) 
 Kiki Bertens /  Anne Keothavong (campionesse)

Tabellone

Note 
 

ITF Bueschl Open 2011